Glodowen ist ein deutscher Ortsname:
 Glodowen, 1935 bis 1945 Spirdingshöhe, Ort im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Głodowo (Ruciane-Nida), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Glodowen, 1938 bis 1945 Hermannsruh, Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Głodowo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Glodowen, historischer Name von Jakunowken, 1938 bis 1945 Jakunen, Ort im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jakunówko, Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen